Les Carmélites du Sacré-Cœur sont le nom de plusieurs congrégations religieuses différentes, bien qu'homonymes :
 Les Carmélites du Divin Cœur de Jésus fondées à Berlin en 1891 par Marie-Thérèse de Saint Joseph
 Les Carmélites du Sacré-Cœur fondées au Mexique en 1920 par Marie-Louise-Josèphe du Saint-Sacrement (ou María Luisa de la Peña y Navarro)
 Les Carmélites du Sacré-Cœur de Jésus fondées à Malaga (Espagne) en 1924 par mère Asunción Soler Gimeno
 Les Carmélites du Sacré-Cœur de Los Angeles fondée à Los Angeles en 1927 par Marie-Louise-Josèphe du Saint-Sacrement (ou María Luisa de la Peña y Navarro)

Notes et références